Riolunatesi – abitanti di Le Polle
Riolunatesi – abitanti di Riolunato